ФК „Дила“ () е грузински професионален футболен отбор от град Сачхере.

Клубът е основан през 1938 г. Играе домакинските си мачове на стадион „Централен стадион“ в Сачхере, който разполага с капацитет от 5000 места. Участник в Еровнули лигата – най-високото ниво на грузинския клубен футбол още от основаването и през 1992 година.

Успехи 
 Еравнули лига
  Второ място (1): 2016 (есен)
 Първа лига
  Шампион (2): 2005/06, 2011/12
 Суперкупа на Грузия
  Носител (1): 2013
  Финалист (1): 2014
 Купа Давид Кипиани
  Носител (2): 2012/13, 2013/14

Участие в европейските клубни турнири

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил на worldfootball.net
 Профил на transfermarkt.com
 Профил на soccerpunter.com
 Профил на soccerway.com
 Профил на soccer365.ru
 Профил на ceroacero.es

Чихура
Спорт в Сачхере
Спорт в Грузия